Роберт Кочарян:
 Кочарян, Роберт Азатович (род. 1963) — советский и армянский футболист.
 Кочарян, Роберт Седракович (род. 1954) — президент Армении (1998—2008).